Cet article dresse une liste des villes rwandaises les plus peuplées.

Villes du Rwanda par population 

Les noms des villes ont été modifiés le .

Annexes

Sources

Notes et références

Liens externes 
 Gouvernement du Rwanda
  City Population

Rwanda
 
Liste en rapport avec le Rwanda